William Harvey Carney (1840–1908) – amerykański żołnierz podczas wojny secesyjnej, odznaczony Medalem Honoru
 William Carney (1942–2017) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku